Différents rois et ducs furent connus sous le nom de Louis de Bavière :
 Louis II de Germanie (v.806-876), roi de Germanie.
 Louis II de Bavière dit « Le Sévère » (1229-1294), duc de Bavière et comte palatin du Rhin.
 Louis IV (empereur du Saint-Empire) (v.1286-1347), duc de Bavière et comte palatin du Rhin, puis empereur romain germanique.
 Louis VII de Bavière le Barbu (v.1368-1447), frère d'Isabeau de Bavière et oncle de Charles VII, gouverneur de la Bastille.
 Louis  de Bavière (1786-1868), roi de Bavière.
 Louis II de Bavière (1845-1886), roi de Bavière.
 Louis de Bavière (1913-2008), dernier prince de Bavière avant l'abolition de la monarchie.
 Louis de Bavière (né en 1982), héritier de la maison de Wittelsbach.